Eriocycla nuda är en flockblommig växtart som beskrevs av John Lindley. Eriocycla nuda ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 E. n. nuda
 E. n. purpurascens

Källor 

Flockblommiga växter
nuda